Henry Woods (Pennsylvania) (1764-1826), Amerikaanse politicus
 Henry Woods (MP) (1822-1882), Britse politicus en Member of Parliament
 Henry Woods (kunstschilder) (1846-1921), Britse kunstschilder
 Henry Woods (paleontoloog) (1868-1952), Britse palentoloog
 Henry Woods (rechter) (1918-2002), Amerikaanse advocaat en rechter
 Henry Woods (militair leider) (1924-2019), Brits militair leider
 Henry Woods (voetballer) (1999), Britse voetballer